TNB  – abbreviazione di trinitrobenzene, esplosivo strutturalmente affine al tritolo

Sigle
 TNB – Teatro Nazionale di Bucarest

Codici 
 TNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tanahgrogot (Indonesia)